Улисес Ривас Гилио (; 25 января 1996, Торреон, Мексика) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Сантос Лагуна».

Клубная карьера 
Ривас — воспитанник клуба «Сантос Лагуна» из своего родного города. 11 апреля 2014 года в матче Кубка Либертадорес против аргентинского «Арсенала» из Саранди он дебютировал за команду, заменив во втором тайме Мауро Сехаса. 10 января в поединке против «Веракрус» Улисес дебютировал в мексиканской Примере. В 2016 и 2018 годах он помог клубу выиграть чемпионат.

Международная карьера 
В 2013 году в составе юношеской сборной Мексики Улисес стал победителем юношеского чемпионата Северной Америки в Панаме. На турнире он сыграл в матчах против команд Гватемалы, Кубы, Панамы и дважды Гондураса.

В том же году Ривас помог сборной завоевать серебряные медали на юношеском чемпионате мира в ОАЭ. На турнире он сыграл в матчах против команд Италии, Бразилии, Ирака, Швеции, Аргентины и дважды Нигерии. В поединке против иракцев Улисес забил гол.

Достижения 

Командные

 «Сантос Лагуна»
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2015
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2018

Международные

 Мексика (до 17)
  Юношеский чемпионат Северной Америки — 2013
  Юношеский чемпионат мира — 2013

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru

Футболисты Мексики
Игроки ФК «Сантос Лагуна»